Сан Мигел Аљенде има више значења:

 Сан Мигел Аљенде (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мигел Аљенде (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Мигел Аљенде (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Мигел Аљенде (Сан Хорхе Нучита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику